Trombidium är ett släkte av spindeldjur som beskrevs av Fabricius 1775. Trombidium ingår i familjen Trombidiidae. 

Trombidium är enda släktet i familjen Trombidiidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kvalster
Trombidium